Виктор Григорьевич Цыплако́в () — советский живописец, педагог, профессор. 

Член-корреспондент АХ СССР (1967). Народный художник РСФСР (1975). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950).

Биография 

Родился в 1915 году в семье кузнеца в селе Бурминка (ныне в Александро-Невском районе Рязанской области).

В 1942 году окончил МГАХИ имени В. И. Сурикова, где учился у И. Э. Грабаря, С. В. Герасимова, В. В. Почиталова, Г. М. Шегаля.

В 1957 году был назначен руководителем персональной мастерской МГАХИ имени В. И. Сурикова. С 1962 года — профессор. Член-корреспондент АХ СССР (1967). Среди его учеников имеется ряд известных художников, например народные художники России В. Б. Таутиев, Н. Н. Соломин и А. Н. Суховецкий, заслуженный художник России В. Г. Кубарев, заслуженный художник Республики Башкортостан Р.С. Хабиров.

В 1985 году в честь 70-летия Цыплакова были организованы в Академии художеств СССР персональная выставка и юбилейный вечер.

Умер 8 июня 1986 года в Москве. Похоронен на  (19 уч.).

Творчество 
Известность Цыплакову принесли его работы «Горький на Волге» (1945), «В. И. Ленин» (1947), «Допрос Зои Космодемьянской» (1945). Он был одним из немногих художников, которому было разрешено делать зарисовки похорон И. В. Сталина в 1953 году.

Персональные выставки Виктора Цыплакова проходили в 1956, 1986, 2007 и 2016 годах в Москве. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском Музее, а также крупнейших музеях бывшего СССР.

Звания и награды 
 народный художник РСФСР (1975)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за картину «Передовые люди Москвы в Кремле» и серию картин «Знатные люди Москвы» (с соавторами)

Литература 
 Цыплаков В.Г. // Ретроспективная выставка «225 лет Академии художеств СССР (1757-1982): Каталог. –М.: Изобразительное искусство, 1983. — Т. 2. — С. 552 — 523
 Мелик-Нубарова Л. Воспитай ученика: Мастера культуры // Москва. – М., 1985; — 1 апр. 
 Анфимов С. «Дать искусству душу» // Рязанский комсомолец. – 1985. – 20 апр.
 Анфимов С. Вечер в Академии художеств // Приокская правда. – Рязань, 1986. – 4 дек.
 Бушкова Т. Виктор Григорьевич Цыплаков // Сто памятных дат 1990: Художественный календарь. — М.: 
 Советский художник, 1989. — С. 98-100
 Третьяков Н. Живопись Виктора Цыплакова // Художник. – М., 1990. — № 2. – С. 13 – 18 
 Забелин В. Бережное отношение к таланту // Там же. – С. 19 – 20
 Белых А. Жизнелюб и труженик // Там же. – С. 20 – 22
 Чугунов С.А. Цыплаков Виктор Григорьевич // Рязанская энциклопедия. – Рязань: Пресса, 2000. — Т. 2. (Н-Я) — С. 635.

Примечания

Ссылки 
 Цыплаков Виктор Григорьевич
 Цыплаков Виктор Григорьевич

Художники России XX века
Художники СССР
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Члены Союза художников СССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники-портретисты СССР
Художники-жанристы СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище